Deze lijst van dichtstbijzijnde sterrenstelsels biedt een overzicht van dichtstbijzijnde sterrenstelsels (inclusief dwergsterrenstelsels en aanverwanten) van de aarde.

dichtstbijzijnde sterrenstelsel
Sterrenstelsel